Hinterkeuser ist der Name von
Ralph Hinterkeuser (* 1959), deutscher Künstler, 
Wendelin Hinterkeuser (1851–1921), deutscher Franziskaner, Architekt